BRR steht für:
 Bremen Rescue Radio, Küstenfunkstelle der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
 Cruzeiro Real, ehemalige Währung Brasiliens, siehe Cruzeiro (Währung)
 BMW-Rolls-Royce, deutsch-britische Triebwerkskooperation, siehe Rolls-Royce Group
 Barra Airport, IATA-Code
 Bicycle Research Report, einen Forschungsinformationsdienst zu Radverkehr

brr steht für:
 Anhaltebefehl für Tiere an Fuhrwerken, siehe Fuhrkommando #Brr
 Birao (Sprache) (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Guadalcanal (Insel)

Siehe auch:

Abkürzung